Zeroual ist der Familienname folgender Personen:

 Abdellatif Zeroual (1951–1974), marokkanischer Lehrer und Politiker
 Imane Zeroual (* 1990), marokkanische Beachvolleyballspielerin
 Liamine Zéroual (* 1941), algerischer Präsident von 1994 bis 1999